Ampo steht für:

 Ampo (Legau), einen Ortsteil der Gemeinde Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern

AMPO steht als Abkürzung für:

 AMPO: Japan-Asia Quarterly Review, englischsprachige Zeitschrift
 Contentpolis-AMPO, spanisches Radsportteam
 Vertrag über gegenseitige Kooperation und Sicherheit zwischen Japan und den Vereinigten Staaten (auch ANPO)

Siehe auch:
 Ambo (Begriffsklärung)

Abkürzung